Дамяница () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Сандански. Находится примерно в 5 км к югу от центра города Сандански и примерно в 58 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1312 человек. До 1934 года называлось Орман чифлик.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области